La Nationalliga A 1950/51 fue la 54.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso
 FC Locarno 4-2 (t.s.) FC Grenchen

Referencias 
 RSSSF

1951
Fútbol en 1950
Fútbol en 1951
Suiza en 1950
Suiza en 1951